O xipene (Raphicerus sharpei) é um pequeno antílope africano.

Outra espécie próxima que tem o mesmo nome comum é o Raphicerus campestris.

Bibliografia 
Antílopes
Mamíferos descritos em 1897